Procopio ou Procópio est une forme du prénom  existant en plusieurs langues latines, pouvant désigner :

Patronyme 
 Bruno Procopio (1976- ), claveciniste franco-brésilien
 José Procópio Mendes ou Zezé Procópio (1913-1980), footballeur brésilien.

Prénom 
 Nilo Procópio Peçanha (1867-1924), homme politique brésilien ;
 Francesco Procopio dei Coltelli ou Procopio Cutò, dit Procope (1651-1727), chef cuisinier italien ;

Lieux 
 Cornélio Procópio capitale de la microrégion de Cornélio Procópio, au nord de l'État du Paraná, au Brésil.

 San Procopio, commune de Calabre

Autres usages 
 Don Procopio, opéra-bouffe en deux actes de Georges Bizet 

Homonymie de toponyme